Línea T1 puede referirse a:
 
La Línea T1 de tranvías de París.
La Línea T1 de tranvías de Sevilla.